«Soldier of Fortune» — песня группы Deep Purple из альбома Stormbringer, вышедшего в 1974 году. Эта композиция является одной из самых известных песен группы и считается классической рок-балладой. Своим нынешним местом в истории музыки Soldier of Fortune обязана не только таланту авторов, Дэвида Ковердейла и Ричи Блэкмора, но и настойчивости последнего. Хотя остальным участникам Deep Purple песня категорически не понравилась, Ричи убедил их включить её в альбом Stormbringer (1974) и продолжал исполнять даже после выхода из состава группы.

Песня исполнялась как группами Ричи Блэкмора Rainbow и Blackmore’s Night, так и Дэвидом Ковердэйлом в составе Whitesnake.

Песню можно услышать на нескольких концертных альбомах Deep Purple и сборниках её лучших треков.

Интересные факты 
 Всей остальной группе песня не пришлась по душе, но Блэкмор продолжил её играть и после того, как ушёл из Deep Purple. Есть даже версия песни в исполнении Blackmore’s Night.
 Ричи Блэкмор: «Soldier Of Fortune — одна из моих любимых песен. В ней несколько средневековых аккордов».
 Шведская группа Opeth сделала кавер на эту песню, который вошёл в альбом Ghost Reveries.

Примечания 

Песни Deep Purple
Песни 1974 года